Blitzkrieg – pojęcie wojskowe
 Blitzkrieg – gra komputerowa
 Blitzkrieg – seria gier Blitzkrieg
 „Blitzkrieg” – singel
 Blitzkrieg – program telewizyjny
 Blitzkrieg – pierwsza nazwa (do 1988) metalowego zespołu Therion
 Blitzkrieg – polski zespół muzyczny